Jade Dynasty steht für:
 Zhu Xian, englischer Titel des Romans
 Jade Dynasty (Computerspiel), ein auf dem Roman basierendes und inzwischen eingestelltes Computerspiel
 Jade Dynasty (Film), ein ebenfalls auf dem Roman basierender Film aus dem Jahr 2019
 Sparkle Roll, ein auch als Jade Dynasty Group Ltd bekannter Comicverlag